Der Family Circle Cup 2007 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 9. bis 15. April 2007 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jelena Janković und Dinara Safina, das Janković in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi und Zheng Jie in zwei Sätzen gegen Peng Shuai und Sun Tiantian.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)